Сен-Рафаэ́ль (, ) — коммуна на юго-востоке Франции в регионе Прованс — Альпы — Лазурный берег, департамент Вар, округ Драгиньян, супрефектура одноимённого кантона.

Площадь коммуны — 89,59 км², население — 33 804 человека (2006) с тенденцией к стабилизации: 34 115 человек (2012), плотность населения — 381,0 чел/км².

Географическое положение 
Коммуна расположена у подножия массива Эстерель на берегу средиземноморского залива Фрежюс в 49 км юго-западнее Ниццы, в 115 км восточнее города Марсель.

Население 
Население коммуны в 2011 году составляло — 33 624 человека, а в 2012 году — 34 115 человек.

Динамика населения:

Экономика 
В 2010 году из 17 958 человек трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) 11 833 были экономически активными, 6125 — неактивными (показатель активности 65,9 %, в 1999 году — 65,1 %). Из 11 833 активных трудоспособных жителей работали 10 228 человек (5373 мужчины и 4855 женщин), 1605 числились безработными (713 мужчин и 892 женщины). Среди 6125 трудоспособных неактивных граждан 1518 были учениками либо студентами, 2727 — пенсионерами, а ещё 1880 — были неактивны в силу других причин.

На протяжении 2010 года в коммуне числилось 18 182 облагаемых налогом домохозяйства, в которых проживало 37 257,5 человек. При этом медиана доходов составила 21 541 евро на одного налогоплательщика.

Города-побратимы 
Города-побратимы:
  — Гент (с 1958 года)
  — Джермук
  — Санкт-Георген (Шварцвальд) (с 1972 года)
  — Тверия (с 2007 года)

Климат 
Сен-Рафаэль расположен на Лазурном Берегу и имеет средиземноморский климат с жарким, сухим летом и мягкой, влажной зимой. Среднегодовая температура составляет 14,4 °C со средней максимальной температурой 19,6 °C и средней минимальной 9,1 °C. Рекордные значения температур были зафиксированы 9 января 1985 года (−9 °C) и 29 июля 1983 года (+42,5 °C). Число часов солнечного сияния в году — 2748, максимальное их число (355,5) — в августе, минимальное (145,5) — в декабре. Среднегодовое количество осадков — 823 мм, распределение осадков неравномерное: минимальное число выпадает в период с июля по август, максимальное в октябре и ноябре (в оба месяца — свыше 110 мм осадков). Абсолютный рекорд осадков был зарегистрирован 13 октября 1973 года: тогда за один день выпало 130,2 мм осадков.

</center>

Фотогалерея

Примечания

Литература

Ссылки 

 Официальный сайт мэрии коммуны Сен-Рафаэль 
 Туристическое бюро коммуны Сен-Рафаэль

Французская Ривьера